Карла Маркса — населённый пункт:

Казахстан 
 Карла Маркса — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Карла Маркса — прежнее название села Макпал Енбекшильдерского района Акмолинской области.
 Карла Маркса — до 1993 г. название села Алемды Алакольского района Алматинской области.
 Карла Маркса — до 1993 г. название села Караарша Жамбылского района Алматинской области.
 Карла Маркса — прежнее название аула имени Кылышбай Ержанулы Мойынкумского района Жамбылской области.
 Карла Маркса — прежнее название села Маятас Сарысуского района Жамбылской области.
 Карла Маркса — до 1993 г. название села Жертумсык Павлодарского района Павлодарской области.
 Карла Маркса — прежнее название села имени Алдашбай Ахуна Кармакшинского района Кызылординской области.
 Карла Маркса — до 2021 г. название села Таубай ата в Жетысайском районе Туркестанской области
 Карла Маркса — прежнее название села имени Махамбет Утемисова Казыгуртского района Туркестанской области.
 Карла Маркса — прежнее название села Таскешу Сайрамского района Туркестанской области.
 Карла Маркса — прежнее название села Енкес Сарыагашского района Туркестанской области.
 Карла Маркса — до 2017 г. название села Жузумдик в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Россия 
 Карла Маркса — посёлок в Павловском районе Воронежской области.
 Карла Маркса — хутор в Динском районе Краснодарского края.
 Карла Маркса — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Карла Маркса — хутор в Тимашевском районе Краснодарского края.
 Карла Маркса — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Карла Маркса — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Карла Маркса — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Карла Маркса — упразднённый хутор в Чебаркульском районе Челябинской области.

Украина 
 Карла Маркса — до 2016 года название села Мирное Великоновоселковского района Донецкой области.
 Карла Маркса — до 2016 года название села Саксагань Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
 Карла Маркса — до 2016 года название села Калиновка Магдалиновского района Днепропетровской области.
 Карла Маркса — до 2016 года название села Новые Жадьки Черняховского района Житомирской области.
 Карла Маркса — до 2016 года название села Троицкое Бердянского района Запорожской области.
 Карла Маркса — до 2016 года название села Вербовое Носовского района Черниговской области.

См. также 
 Проспект Карла Маркса
 Улица Карла Маркса
 пик Карла Маркса
 Имени Карла Маркса